De Engadin Skimarathon is een jaarlijkse terugkerende langlaufmarathon. Hij wordt gehouden op de tweede zondag van de maand maart in de vallei tussen Maloja en S-chanf. 

De eerste editie was in 1969. De lengte van het traject bedroeg toen 40km, in 1998 werd die verlengd tot 42km om een echte marathonlengte te krijgen. Sinds 1976 doen er ruim 10.000 mensen per keer mee. Sommigen doen alleen de halve marathon die in Pontresina eindigt en voor de vrouwen is er een aparte race van 17 km van Samedan tot S-chanf. De minimumleeftijd van de deelnemers is 16 jaar. 

Het record staat sinds 1994 op naam van Hervé Balland (1:16:10 uur) en Silvia Honegger (1:22:08 uur), beiden wonnen ook in 1993.  

De start is bij het Maloja Palace Hotel, dat op een hoogte van ongeveer 1820 meter ligt. Vandaar loopt het traject over de meren bij Sils en Silvaplana naar het Meer van Sankt Moritz. Na een klimpartij door de bossen van Staz volgt een afdaling naar Pontresina. Daarna volgt een gemakkelijker deel van het traject over de startbaan van het vliegveld van Samedan. De finish is bij S-chanf, op een hoogte van 1670 meter.

Winnaars

Externe links 
Engadin Skimarathon 
Engadin Skimarathon op Google Maps 

Langlaufwedstrijd
Sport in Sankt Moritz